Kaukjärvi kan syfta på:
 Kaukjärvi (sjö, Tammela)
 Kaukjärvi, Tammela